Marcel Gotlieb (beter bekend als Gotlib), Frans striptekenaar
Phyllis Gotlieb, Canadees sciencefictionauteur en dichter
Shelly Gotlieb, Nieuw-Zeelands snowboardster